Chubb, het Engelse origineel van de Hobbit-achternaam Meun
Chubb (merk), een brandkasten- en slotenfabrikant
Chubb Corporation, een Amerikaanse verzekeringsmaatschappij

Personen met de achternaam Chubb
Ralph Chubb, een Britse schrijver 
Cecil Chubb, een Britse baronet, die in 1915 Stonehenge op een veiling kocht en drie jaar later aan de staat schonk
Thomas Chubb, een Britse filosoof